Tommy může být:
 jméno
 Tommy Johnson (1896–1956) – americký hudebník
 Tommy Douglas (1904–1986) – kanadský politik
 Tommy Dorsey (1905–1956) – americká pozounista
 Tommy Whittle (1926–2013) – britský saxofonista
 Tommy Tedesco (1930–1997) – americký kytarista
 Tommy Lapid (1931–2008) – izraelský novinář a politik
 Tommy Lee Jones (* 1946) – americký herec a režisér
 Tommy Aldridge (* 1950) – americký bubeník
 Tommy Mars (* 1951) – americký klávesista
 Tommy Bolin (1951–1976) – americký kytarista
 Tommy Ramone (* 1952) – maďarsko-americký hudebník
 Tommy Wonder (1953–2000) – nizozemský kouzelník
 Tommy Emmanuel (* 1955) – australský kytarista
 Tommy Thayer (* 1960) – americký kytarista
 Tommy Lee (* 1962) – americký hudebník
 Tommy Stinson (* 1966) – americký baskytarista
 Tommy Jakobsen (* 1970) – norský hokejista
 Tommy Salo (* 1971) – švédský hokejový brankář
 Tommy Haas (* 1978) – německý tenista
 Tommy Marth (1978–2012) – americký saxofonista
 Tommy Clufetos (* 1979) – americký bubeník
 Tommy Robredo (* 1982) – katalánský tenista
 Tommy Johansson (* 1987) – švédský kytarista
 Tommy Flanagan – více nositelů (rozcestník)

 jiný význam
 Tommy (album) – album skupiny The Who z roku 1969
 Tommy (film) – film z roku 1975
 Tommy (obchodní řetězec) - řetězec prodejen smíšeného zboží v Chorvatsku

Externí odkazy